Kurfürst steht für:

 Kurfürst (veraltet auch Churfürst), einen Reichsfürsten des Heiligen Römischen Reiches (Deutscher Nation), der dem Kurfürstenkollegium angehörte, dem seit dem 13. Jahrhundert das alleinige Recht zur Wahl des Römisch-deutschen Königs zustand

Familiennamen:
 Richard Kurfürst (1909–1991), Journalist
 Sandra Kurfürst (* 1980), deutsche Südostasienwissenschaftlerin
 Wilhelmine Kurfürst (1892–1945), deutsche Politikerin

Militär
 Regiment Kurfürst, Tarnname für das Kompetenz- und Ausbildungszentrum des deutschen militärischen Geheimdienstes von 1943 bis 1945
 Spitzname der Baureihe K der Messerschmitt Bf 109 (entsprechend dem deutschen Buchstabieralphabet von 1934)

Schiff
 Schwesterschiff der Kronprinz der Deutsche Ost-Afrika-Linie, 1901 vom Stapel gelaufen

Bauwerk
 Haus zum Kurfürsten, historisches Gebäude in der Altstadt Düsseldorfs
 Bunkeranlage Kurfürst, früheres Hauptquartier des Oberkommandos der Luftwaffe in Schwielowsee bei Potsdam

Siehe auch:

 Großer Kurfürst
 Konrad & Kurfürst, niederländischer Kurzfilm von Esther Urlus aus dem Jahr 2014
 Churfirsten, Bergkette im Kanton St. Gallen in der Schweiz